Enrico Fagone – contrabbassista e direttore d'orchestra italiano
 Orazio Fagone – hockeista su slittino ed ex pattinatore di short track italiano
 Salvatore Fausto Fagone – politico italiano
 Vittorio Fagone – critico d'arte italiano